Карла́йл може мати значення:

Карлайл (Англія)
 Карлайл (Едмонтон)
 Карлайл (Гамільтон)

Карлайл — місто, штат Арканзас
 Карлайл — місто, штат Індіана
 Карлайл — місто, штат Айова
 Карлайл — місто, штат Кентуккі
 Карлайл — місто, штат Массачусетс
 Карлайл — місто, штат Нью-Йорк
 Карлайл — місто, штат Пенсільванія
 Карлайл — місто, штат Південна Кароліна
 Карлайл — селище, штат Огайо
 Карлайл — переписна місцевість, штат Оклахома

Інше 
 Карлайл (Західна Австралія)